Příjmení Swartz nese více různých osobností:

 Aaron Swartz (1986–2013) – americký programátor
 Carl Swartz (1858–1926) – švédský politik
 Olof Peter Swartz (1760–1818) – švédský botanik

Externí odkazy